Nicole Eisenman (1965-), plasticienne américaine ;
 Peter Eisenman (1932-), architecte et théoricien américain. 

en:Eisenman